

Persone
 Alessandro Speroni ((1680-1740) – architetto italiano
 Arnaldo Speroni degli Alvarotti (1728-1800) – vescovo cattolico italiano
 Bernardino Speroni (...-1528) – medico e docente italiano
 Carlo Speroni (1895-1969)  – mezzofondista italiano
 Francesco Speroni (1946) – politico italiano
 Giuseppe Speroni (1825-1914) – ingegnere e politico italiano
 Julián Speroni (1979) – ex calciatore argentino
 Sperone Speroni (1500-1588) – scrittore e filosofo italiano
 Ugo Speroni (...-...) – politico italiano

Altro
 Speroni degli Alvarotti – famiglia aristocratica padovana
 Stadio Carlo Speroni – impianto sportivo di Busto Arsizio, provincia di Varese